Teletón 2008 puede hacer referencia a las siguientes cruzadas benéficas:
 Teletón 2008 de Chile.
 Teletón 2008 de Perú.